Amitsuarsoralaap Tasia bezeichnet:
 Amitsuarsoralaap Tasia (See, Maniitsoq, östlich), See im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Amitsuarsoralaap Tasia (See, Maniitsoq, westlich), See im Distrikt Maniitsoq, Grönland